Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Britannic Asset Management Championships) van 2001 vond plaats van maandag 18 tot en met zaterdag 23 juni 2001 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 27e editie van het vrouwentoernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Julie Halard-Decugis was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Spaanse Magüi Serna in twee sets. Davenport wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Eastbourne op haar naam te schrij­ven. Het was haar 33e WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Ai Sugiyama en Nathalie Tauziat hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Sugiyama speelde samen met Daniela Hantuchová – zij bereikten de halve finale, waar zij werden uitgeschakeld door Black en Lichovtseva. Tauziat en Kimberly Po-Messerli waren het derde reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Jelena Lichovtseva in twee sets. Het was hun negentiende gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met Nicole Arendt (VS), met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij verloren echter hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Eastbourne 2001
Eastbourne